Malaisien désigne :
Un citoyen de la Malaisie ;
Le malaisien, la langue nationale de la Malaisie.